Die Nemzeti Bajnokság 1909/10 war die neunte Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum fünften Mal Ferencváros Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Die Anzahl der regionalen Gruppen wurde auf sechs erhöht. Die Sieger waren Aradi AC (Gruppe Süd), Kaposvári AC (Donauviertel), Kassai AC (Gruppe Nord), Kolozsvári KASK (Gruppe Ost), Győri ETO (Gruppe West) und Erzsébetfalvi TC (Pest-Umland). Sieger der Landmeisterschaft, die in Budapest ausgetragen wurde, wurde Győri ETO:

Endspiel 
Das Endspiel um die gesamt-ungarische Meisterschaft zwischen Ferencváros Budapest und Győri ETO wurde nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1910
Fußballsaison 1909/10